Heywood – miasto w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Heywood – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Heywood – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Heywood – miejscowość w Australii